Бромид хрома(III) — неорганическое соединение, соль металла хрома и бромистоводородной кислоты с формулой CrBr, 
зелёные кристаллы, 
растворимые в воде, 
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Действие брома на хром:

 Действие брома на сильно нагретую смесь оксида хрома(III) с углём:

Физические свойства 
Бромид хрома(III) образует зелёные кристаллы 
тригональные сингонии, 
пространственная группа R 3, 
параметры ячейки a = 0,6308 нм, c = 1,835 нм, Z = 6.

Растворяется в воде, растворы имеют зелёный цвет.

Образует кристаллогидрат состава CrBr•6HO, у которого существуют изомеры: фиолетовый [Cr(HO)]Br и зелёный [Cr(HO)Br]Br•2HO.

Химические свойства 
 Восстанавливается водородом при нагревании:

 Окисляется при нагревании на воздухе:

Литература 
 
 
 
 
 

Галогениды металлов
Соли хрома
Бинарные соединения